Niemieckie pułki piechoty:
 134 Pułk Piechoty (10 Saksoński) – niemiecki pułk piechoty okresu Cesarstwa Niemieckiego

Polskie pułki piechoty:
 134 Pułk Piechoty (II RP) – polski pułk piechoty okresu II RP